Зак Вилла (англ. Zach Villa; род. 17 марта 1986) — американский актёр и музыкант, наиболее известный по роли серийного убийцы Ричарда Рамиреса в сериале «Американская история ужасов: 1984».

Карьера 
С июня 2017 года Вилла является ведущим вокалистом и гитаристом группы Sorry Kyle.

Личная жизнь 
В январе 2017 года Вилла и его коллега по группе Rebel and a Basketcase Эван Рейчел Вуд объявили, что они помолвлены. Однако в сентябре 2017 года они отменили помолвку.

Фильмография

Телевидение

Кино

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

Актёры США